Jméno Malenovice nese více míst.

Obce:
 Malenovice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek

Části obcí a měst:
 Malenovice (Suchdol) – část obce Suchdol v okrese Kutná Hora, katastrální území Malenovice u Kutné Hory
 Malenovice (Zlín) – část města Zlín v okrese Zlín, katastrální území Malenovice u Zlína

Hrady:
 Malenovice (hrad)